Elektrobus oder E-Bus steht für einen:

 Batteriebus 
 Hybridbus 
 Gyrobus
 Busse mit Wasserstoff- bzw. Brennstoffzellenantrieb
 Duo-Bus
 Oberleitungsbus